Gianni Nieddu – politico italiano
 Giovanni Maria Nieddu – politico italiano
 Giuseppe Nieddu – militare italiano
 Gonario Nieddu – politico italiano